Frères de l'instruction chrétienne de Ploërmel, ordre fondé par Jean-Marie de La Mennais.
Frères de l'instruction chrétienne de Saint-Gabriel, ordre fondé par saint Louis-Marie Grignion de Montfort.